2 miejscowości w Polsce:
 Muły – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Płaska
 Muły – gajówka w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby
 Muły – leśniczówka w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Giby

Zobacz też 
 muł (geologia)
 muł (ssak)